Homme kan syfta på följande:
 Homme (musikgrupp), sydkoreansk musikgrupp
 Josh Homme, amerikansk musiker (1973–)
 Lomme (vattendrag), Vallonien, Belgien